Qasigissat bezeichnet:
 Qasigissat (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qasigissat (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qasigissat (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qasigissat (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qasigissat (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qasigissat (Bucht, Uummannaq) (Spraglebugt), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qasigissat (Fjord), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qasigissat (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qasigissat (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qasigissat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland